Mar de Amundsen
Golfo de Amundsen
CCGS Amundsen — navio do tipo quebra-gelo
Amundsen (cratera)

Outros 
Arthur Amundsen — ginasta norueguês
Roald Amundsen — explorador norueguês cujo nome tornou-se um epônimo de ampla utilização
Roald Amundsen (futebolista) - norueguês que fez parte do elenco da Selecção Norueguesa de Futebol
Steinar Amundsen - canoísta norueguês

Desambiguações de sobrenomes